Сама́рский академи́ческий театр дра́мы имени М. Горького — один из старейших драматических театров России.

Расположен в городе Самаре, основан в 1851 году. Историческое здание театра, построенное в 1888 году, является объектом культурного наследия народов России федерального значения и охраняется государством.

История 
Самарский театр драмы ведёт свой отсчёт с 1851 года, когда Самаре был присвоен статус губернского города. Тогда в Самаре появилась первая профессиональная труппа — антреприза Е. Стрелкова. Она выступала в специально приспособленном доме купца Лебедева. В 1854 году особняк Лебедева сгорел.

В 1855 году у театра появилось деревянное здание, а в 1888 году по проекту архитектора М. Н. Чичагова, было построено новое каменное здание театра. Здание театра в русском стиле горожане стали называть «теремком» или «пряничным домиком».

Расцвет самарского театра в XIX веке связан с антрепризами П. М. Медведева (1860-80-е гг.), А. А. Рассказова в 1870-е годы, И. К. Немова, И. П. Новикова (1870-е, 1880-е годы). В Самаре выступали и т. н. «смешанные» труппы (драма, опера, оперетта). С 1907 года представления шли в театре-цирке «Олимп» (ныне это здание полностью снесено, однако на его месте построена похожая по архитектуре Самарская государственная филармония).

В 1930 году в Самаре создана постоянная труппа драматического театра, которая заняла здание театра выстроенное в 1888 году.

В начале 1930-х в неё входили актёры Ю. В. Толубеев, В. В. Меркурьев, А. Ф. Кистов, В. П. Шарлахов, В. С. Нельский, возглавлял труппу Н. К. Симонов.

В 1936 году в постановлении «об увековечении памяти Максима Горького» Куйбышевскому краевому драматическому театру присвоено имя писателя.

В 1955 году в качестве режиссёра был приглашён Пётр Львович Монастырский, в 1959 году он был назначен главным режиссёром театра и работал на этом посту до 1995 года (с перерывом с 1965 по 1967 год — работа в Воронеже).

В 1977 году Куйбышевский театр драмы получил звание Академический (под руководством Петра Львовича Монастырского).

В 1995 году 80-летний П. Л. Монастырский ушёл в отставку. Губернатор Самарской области Константин Титов с 13 октября назначил на должность художественного руководителя Вячеслава Гвоздкова.

В 1996 году актриса Вера Ершова стала лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство».

1998 год — театр принимает участие в Авиньонском фестивале.

2007 год — на I Всероссийском фестивале «Волжские театральные сезоны» спектакль «Душечка» А. Чехова (режиссёр В. Гвоздков) получил приз за лучшее музыкальное оформление.

2011 год — 160-летие театра отмечено специальным номером журнала «Театральная жизнь», посвящённым самарскому театру драмы. С 17 по 25 июня состоялись гастроли САТД им. М. Горького в Израиле со спектаклями «Шесть блюд из одной курицы» и «До третьих петухов».

Современная труппа театра 
Народные артисты России:
 Борисов Владимир Владимирович;
 Романенко (Надеждина) Жанна Анатольевна;

Заслуженные артисты России:
 Гальченко Владимир Александрович;
 Лазарева Елена Александровна;
 Машкин Юрий Анатольевич;
 Пономарев Валентин Викторович];
 Морозов Иван Иванович;
 Турчин Всеволод Михайлович.

 С полным составом труппы и репертуарным календарём можно ознакомиться на официальном сайте театра.

В театре работали

Выдающиеся постановки прошлых лет 
 «Материнское поле» Ч. Айтматова
 «Бесприданница» А. Островского
 «Ревизор» Н. Гоголя
 «Усвятские шлемоносцы» Е. Носова
 «Гарольд и Мод» К. Хиггинса

Вместимость зрительного зала

В кинематографе 

 По повести «Усвятские шлемоносцы» снят фильм-спектакль Куйбышевского академического театра драмы «Усвятские шлемоносцы» (1982 год, режиссёр П. Л. Монастырский).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Самарский театр драмы
Драматические театры Самарской области
Академические театры драмы России
Самара
Объекты, названные в честь Максима Горького
Государственные театры России
Улица Фрунзе (Самара)